FC Drita is een Kosovaarse voetbalclub uit Gjilan.

De club werd in 1947 opgericht door de inwoners van Gjilan als KF Drita. De naam "Drita" betekent licht in het Albanees. In 2016 is de naam veranderd van KF Drita naar FC Drita. FC Drita werd in het seizoen 2002/03 en 2017/18 landskampioen. Door de winst in de competitie van 2017/18 neemt het deel aan de UEFA Champions League 2018/19 waarin het in de eerste ronde FC Santa Coloma uit Andorra lootte. Dit is de tweede Kosovaarse deelname aan de UEFA Champions League. FC Drita won die wedstrijd met 0-2 en is de eerste Kosovaarse club die een competitief spel wint in UEFA-wedstrijden.

Erelijst
Superliga
 2002/03, 2017/18, 2019/20Kupa e Kosovës
 2000/01
Supercup Kosovo
 2017/18

 Tijdlijn 

EuropaUitslagen vanuit gezichtspunt FC Drita

Drita, FC